Соревнования по парусному спорту на Летних Олимпийских играх 1924 года проводились в трёх классах: в классе «Французский национальный монотип» (фр.) — в Мёлан-эн-Ивелин (фр.) на реке Сена, в метровых классах — в порту Гавр (фр.) в Ла-Манше.

Общий медальный зачёт

По правилам 1924 года

По современным правилам

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com
 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1924
Международные соревнования по парусному спорту во Франции